Molsen ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Molsen (* 1987), deutscher Handballspieler
 Marius Molsen (1899–1971), deutscher Politiker (NSDAP) und Oberbürgermeister Stettins
 Uli Molsen (* 1947), deutscher Klavier-Pädagoge und Hochschullehrer